Берблингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берблингер, Альбрехт Людвиг (1770—1828) — германский изобретатель.
 Берблингер, Ольга Эрнестовна (более известна под фамилией Мазуровская; 1886—1960) — советский хозяйственный и политический деятель.